Zaghlul ist der Familienname von:

 Saad Zaghlul (1859–1927), ägyptischer Politiker
 Safiyya Zaghlul (1876–1946), ägyptische Politikerin